Schlacht am Coleshill steht für folgende Gefechte in Wales:

 Schlacht am Coleshill (1150), eine Schlacht von Truppen des Königreichs Gwynedd gegen Truppen des Königreichs Powys und des Earl of Chester
 Gefecht am Coleshill, ein Gefecht zwischen englischen und walisischen Truppen während des Feldzugs von Heinrich II. gegen Wales 1157